В 2011 году победительницей британского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Австралии Эшли Барти.

Общая информации 
Лишь во второй раз в истории и впервые с 1980 года данный турнир покоряется австралийке.

За последние десять лет неевропейка выигрывает лишь второй титул, в то время как за пять лет перед этим они завоевали сразу четыре чемпионства.

Посев 

  Дарья Гаврилова (Первый раунд)
  Каролин Гарсия (Полуфинал)
  Ирина Хромачёва (Финал)
  Унс Джабир (Первый раунд)
  Эжени Бушар (Четвертьфинал)
  Монсеррат Гонсалес (Четвертьфинал)
  Юлия Путинцева (Четвертьфинал)
  Виктория Босио (Первый раунд)<li>  Йована Якшич (Первый раунд)
<li>  Алисон ван Эйтванк (Второй раунд)
<li>  Дарья Сальникова (Первый раунд)<li>  Эшли Барти (Титул)
<li>  Анетт Контавейт (Третий раунд)<li>  Виктория Малова (Первый раунд)<li>  Джесика Малечкова (Второй раунд)
<li>  Виктория Дюваль ''(Четвертьфинал)

 Сетка 

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 3 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= Дж. Малечкова
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ш.Шкамлова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Д.Бортуик
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Э.Ходзуми
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= К.Харрисон
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=7| RD1-score13-3= 
| RD1-seed014= 
| RD1-team14= М. Э. Касарес
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=67
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ш.Вагнер
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16={{nowrap| И.Хромачёва}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Э.Бушар
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б.Хаас
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Хардебек
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= А.ван Эйтванк
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= Дж. Малечкова
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Д.Бортуик
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= К.Харрисон
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=3
| RD2-team08={{nowrap| И.Хромачёва}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=66
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Э.Бушар
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К.Хардебек
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Д.Бортуик
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=3
| RD3-team04={{nowrap| И.Хромачёва}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= Э.Бушар
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02={{nowrap| И.Хромачёва}}
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| score-width=15
| team-width=170

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= М.Гонсалес
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К.Бултер
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С.Ковалец
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=6'
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Г.Мин
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания